Best
 Best város Hollandiában
 Best település az USA Texas államában
 Best magyarországi hetilap
 Best FM magyarországi helyi kereskedelmi rádió 
The Best
 The Best, Bonnie Tyler 1988-as dala
 The Best, Bonnie Tyler először 1993-ban megjelent albuma
 The Best, a t.A.T.u. 2006-os albuma
 The Best, a The Cardigans 2008-as albuma
 The Best, más címen Number Ones, Janet Jackson 2009-es albuma
 The Best (Girls’ Generation-album)
 The Best (együttes)
 The Best (supergroup)
 The Best (PlayStation-árvonal)
 The Best (PlayStation)